ATR может означать:
  (средний истинный диапазон) — показатель волатильности рынка.
 ATR (Avions de Transport Regional) — итальяно-французский производитель самолетов.
 ATR 42 — региональный авиалайнер на 40-50 пассажиров, первый полет состоялся в 1984 году.
 ATR 72 — регионального авиалайнера, вмещает до 74 пассажиров, первый полет состоялся в 1988 году.
 Atari Teenage Riot — немецкая группа, игравшая в стиле Digital hardcore.
 All That Remains («всё, что остаётся») — американская метал-группа из Массачусетса.
 ATR — украинский телеканал, ориентированный на крымскотатарское население полуострова Крым.
 ATR — фермент, кодируемый в организме человека геном ATR.